Colonial bezeichnet folgende Fahrzeughersteller:

 Colonial Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902)
 Colonial Electric Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1911–1912)
 Colonial Automobile Company (Indiana), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Indiana (1917)
 Colonial Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1922)
 Colonial Motors, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Colonial Automobile Company (Massachusetts), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Massachusetts mit dem Markennamen Kent’s Pacemaker

Colonial bezeichnet außerdem:

 Aliens: Colonial Marines, Videospiel
 Café Colonial, typisches Buffet in Rio Grande do Sul und Santa Catarina
 Club Colonial Fort-de-France, Fußballverein von der französischen Insel Martinique
 Colonial Athletic Association, aus zehn Universitäten bestehende Liga für diverse Sportarten
 Colonial Bank, Bank mit Hauptsitz in Montgomery, Alabama
 Colonial Beach, Gemeinde im US-Staat Virginia
 Colonial Germantown Historic District, historisch bedeutsamer Stadtteil in Germantown, Pennsylvania
 Colonial Hockey League 1991/92, erste reguläre Saison der Colonial Hockey League
 Colonial Hockey League 1992/93, zweite reguläre Saison der Colonial Hockey League
 Colonial Hockey League 1993/94, dritte reguläre Saison der Colonial Hockey League
 Colonial Hockey League 1994/95, vierte reguläre Saison der Colonial Hockey League
 Colonial Hockey League 1995/96, fünfte reguläre Saison der Colonial Hockey League
 Colonial Hockey League 1996/97, sechste reguläre Saison der Colonial Hockey League
 Colonial Life Arena, Multifunktionsarena in der US-amerikanischen Stadt Columbia, South Carolina
 Colonial Office, von 1854 bis 1966 eine eigenständige Abteilung in der britischen Administration
 Colonial Pipeline, Betreiber eines Pipelinenetzes für Erdölprodukte im Osten der Vereinigten Staaten
 Colonial-Revival-Architektur, nationalistische Designbewegung in den Vereinigten Staaten
 Colonial Service, öffentlicher Dienst, der die Verwaltungshoheit des Britischen Weltreichs unter der Autorität des Secretary of State for the Colonies und des Colonial Office in London innehatte
 Colonial Skimmer, Amphibienflugzeug
 The colonial origins of comparative development, Titel eines 2001 veröffentlichten Artikels

Siehe auch:
 Colonial Acres
 Colonial Apartments
 Colonial Heights
 Colonial Hotel
 Colonial Park
 Colonial Theatre
 Colonial Village